Rioni Rzymu:
 San Saba − rione w Rzymie
Miejscowości w USA:
 San Saba – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie San Saba
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Saba (ang. San Saba County) – w stanie Teksas